Die Fußball-Oberliga Berlin 1987/88 war die vierzehnte Spielzeit der vom Berliner Fußball-Verband durchgeführten Oberliga Berlin.

Meister wurde Hertha BSC, der erfolgreich seinen Titel aus dem Vorjahr verteidigte und sich damit für die Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga qualifizierte. Dort erreichte der Verein in der Nordgruppe den ersten Platz und kehrte nach zwei Jahren wieder in den bezahlten Fußball zurück. Vizemeister Tennis Borussia Berlin vertrat Berlin wie im Vorjahr bei der deutschen Amateurmeisterschafts-Endrunde, in der die Mannschaft in der 1. Runde gegen den späteren Finalisten VfB Oldenburg verlor.

In die untergeordnete Landesliga stiegen der VfB Neukölln und die Lichterfelder SU ab. Im Gegenzug stiegen zur Folgesaison der SC Siemensstadt und nach einjähriger Abwesenheit der SC Charlottenburg auf. Zusätzlich wurden die beiden Amateurmannschaften der Profivereine von Hertha BSC (Oberliga-Reserverunde) und Blau-Weiß 90 Berlin (Kreisliga B) in die Oberliga eingegliedert.

Höhepunkt der Saison war das Spitzenspiel am 10. Spieltag zwischen Hertha BSC und dem Oberliganeuling Türkiyemspor Berlin, das im Poststadion vor 11.949 Zuschauern ausgetragen wurde.

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Zuschauer 
In 240 Spielen kamen 137.410 Zuschauer ( 573 pro Spiel) in die Stadien.
 Größte Zuschauerkulisse
 11.949 Hertha BSC – Türkiyemspor Berlin (10. Spieltag)
 Niedrigste Zuschauerkulisse
 15 VfB Neukölln – SC Gatow (7. Spieltag)

Berliner-Meister

Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga

Spiele 
Gruppe Nord

|}

Abschlusstabelle 

|}

Literatur 
 

1988
Fußballsaison 1987/88